Баллимун (Баллиман; ; ) — городской район Дублина в Ирландии, находится в административном графстве Дублин (провинция Ленстер).

Башни Баллимуна, построенные в 1960-х годах, стали символом депрессии в Ирландии в 1980-х. Для развития района было принято решение снести старые здания.

Примечания

Ссылки 
 
 

 

Населённые пункты и районы города-графства Дублин